Lomami (provincie), een provincie in Congo-Kinshasa
 Lomami (rivier), een rivier in Congo-Kinshasa (zijrivier van de Congo)
 Haut-Lomami, een provincie in Congo-Kinshasa